En akutlæge beskæftiger sig med akutte patienter:

 Præhospitalt på en akutlægebil (dette varetages også af anæstesiologer)
 På en akutmodtagelse med videreuddannelse i akutmedicin

Referencer